Zboczeniec – typ osobowości według Znanieckiego
 Zboczeniec – osoba z zaburzeniem na tle seksualnym